Барио Сочимилко има више значења:

 Барио Сочимилко (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Барио Сочимилко (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику